Schwalbenhof ist der Ortsname von

 Schwalbenhof (Berndorf), Wohnplatz der Ortsgemeinde Berndorf, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Schwalbenhof (Konnersreuth), Ortsteil des Marktes Konnersreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Schwalbenhof (Wald), Ortsteil der Gemeinde Wald, Landkreis Cham, Bayern

 Villa Schwalbenhof, ein Gebäude in Gärtringen, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg